Geter (), de acordo com a Tábua das Nações no livro de Gênesis e na Bíblia Hebraica, foi o terceiro filho de Arã, filho de Sem.

Nas tradições árabes, ele se tornou o pai de Tamude, cujo irmão, o Alcorão chama de Saleh.

Com Flávio Josefo, ele é o antepassado de Báctria, mas Jerônimo de Estridão (c. 390) e Isidoro de Sevilha (c. 635) referiram-se a ele como antepassado de Acarnânia ou Cária.

Árvore genealógica baseada em I Crônicas:

</center>

Referências 
 
 

Bíblia